Бе́лая ле́нта:
 Белая лента — символ протестного движения в России.
 «Белая лента» — кинофильм австрийского режиссёра Михаэля Ханеке.

См. также 
 Кампания белой ленточки — движение против насилия над женщинами.
 Список символических лент